Бёй () — многозначный термин:

Персоналии 
 Французский дворянский род Бёй, имевший большое значение в средневековой Франции. Род угас в 1748 году после смерти Пьера-Антуана де Бёй, внука Онора Ракана. Известные члены фамилии:
 Жан V де Бёй, граф де Сансерр (1406—1478), прозванный бедствие англичан, спутник Жанны д’Арк;
 Жаклин де Бёй, графиня де Море (1588—1651), фаворитка короля Франции Генриха IV, мать его внебрачного сына Антуана;
 Антуан де Бурбон-Бёй, граф де Море (1607—1632), узаконенный сын короля Франции Генриха IV и фаворитки Жаклин де Бёй;
 Онора де Бюэй, сеньор де Ракан (1589—1670), французский поэт.

Топонимы 
 Бёй — французская коммуна в департаменте Приморские Альпы.
 Бёй — французский город и коммуна в департаменте Эр.
 Бёй-ан-Турень — французский город и коммуна в департаменте Эндр и Луара.
 Сен-Бюэй — французский город и коммуна в департаменте Изер.

Примечания